Флуэ́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Арденны. Входит в состав кантона Северный Седан. Округ коммуны — Седан.

Код INSEE коммуны — 08174.

Коммуна расположена приблизительно в 220 км к северо-востоку от Парижа, в 95 км северо-восточнее Шалон-ан-Шампани, в 17 км к востоку от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 2487 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 1549 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 1083 были экономически активными, 466 — неактивными (показатель активности — 69,9 %, в 1999 году было 66,7 %). Из 1083 активных работали 968 человек (526 мужчин и 442 женщины), безработных было 115 (43 мужчины и 72 женщины). Среди 466 неактивных 142 человека были учениками или студентами, 180 — пенсионерами, 144 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Реми (XVII век). Исторический памятник с 1971 года.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны